MWH steht für:
 Grant County International Airport (IATA-Code), Flughafen von Moses Lake, Grant County, Bundesstaat Washington
 Bahnhof Weilheim (Oberbay) (DS100-Code)

MWh steht für:
 Megawattstunde, entspricht einer Million Wattstunden

mWh steht für:
 Milliwattstunde, entspricht einer tausendstel Wattstunde

mwh steht für:
 Mouk-Aria (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache in der West New Britain Province auf Neubritannien, Neuguinea

Abkürzung